Cedar Hills může být:

 Cedar Hills (Florida)
 Cedar Hills (Iowa)
 Cedar Hills (Utah)
 Cedar Hills (Oregon)